Christian Ernst Friederici (1709-1780), facteur d'instruments de musique allemand.
 Son frère Christian Gottfried Friederici (1714-1777), lui aussi facteur d'instruments de musique allemand.

Homonymie de patronyme